Rude Awakening é um álbum ao vivo de 2002 da banda Megadeth. É o último álbum com o baixista David Ellefson, que voltaria ao Megadeth somente em 2010.

Faixas 

Álbuns de Megadeth
Álbuns ao vivo de 2002